Invalides (fr. Invalidovna) je v Paříži označení různých staveb a míst:

 Hôtel des Invalides – pařížská Invalidovna (prvotní význam)
 Quartier des Invalides – administrativní čtvrť
 Invalides (stanice RER v Paříži) – stanice RER
 Ligne des Invalides – název železniční tratě Paříž-Versailles
 Invalides (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra
 Boulevard des Invalides – bulvár v Paříži
 Esplanade des Invalides – veřejný park
 Fontaine des Invalides – fontána Invalidovny
 Pont des Invalides – most přes Seinu